Ра́зерфорд, Ре́зерфорд (традиційна передача ), сучасна передача — Ра́дерфорд, також варианты Ра́терфорд, Ру́терфорд () — англійське призвіще; дуже рідко — ім'я; також топонім.

Прізвище

 Ернест Резерфорд (1871—1937) — британський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії (1908);
 Зара Резерфорд (2004) — бельгійська льотчиця;
 Келлі Резерфорд (1968) — американська акторка;
 Шеннон Разерфорд () — вигаданий персонаж телесеріалу «Загублені».

Топонім

Австралія 
 Разерфорд, Новий Південний Уельс — передмістя Мейтланд;
 Разерфорд (парафія), Новий Південний Уельс — цивільна парафія округу Юнгнулгра

Канада 
 Mount Rutherford, Jasper National Park
 Rutherford, Edmonton, neighbourhood
 Rutherford House в Едмонтоні, Альберта
 Бібліотека Резерфорда, Університет Альберти

Велика Британія 
 Лабораторія Резерфорда — Еплтона

Разерфорд — місто, штат Нью-Джерсі
 Разерфорд — місто, штат Теннессі
 Разерфорд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Разерфорд — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Іст-Резерфорд — місто, штат Нью-Джерсі

Інше 
 Резерфорд (одиниця) — внесистемна одиниця виміру активності радіоактивного джерела;
 Резерфорд — невеликий молодий ударний кратер в північній півкулі зворотного боку Місяця;
 Рутерфурд — баронський рід;
 «Резерфорд» — двигун ракети-носія «Електрон» компанії Rocket Lab.

Див. також 
 Резерфордій — хімічний елемент номер 104 в періодичній системі

Примітки